Тургусун:
 Тургусун (река) — река в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Тургусун (село) — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.